2 miejscowości w Polsce:
 Czechowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Elbląg
 Czechowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Niechanowo
Części miejscowości:
 Czechowo – osada w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Kaliska
Inne:
 Czechowo – dawny przystanek kolejowy

Zobacz też 
 Czechów

Przypisy